Macrino – nome proprio di persona italiano maschile
Macrino – imperatore romano
Macrino – vescovo di Eleuteropoli, delegato al primo concilio di Nicea
Macrino d'Alba – pittore italiano
Marco Nonio Macrino – generale romano